Challenge Cup 2016/17 steht für:

 Challenge Cup 2016/17 (Frauen), die Volleyball-Saison 2016/17 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2016/17 (Männer), die Volleyball-Saison 2016/17 des Challenge Cups der Männer